Mary Stewart kan syfta på:
 Mary Stewart (författare) (1916–2014), en brittisk romanförfattare
 Mary Stewart (1542-1567), en namnvariant på Maria Stuart, Skottlands drottning.